Сэр Генри Норрис (; до 1500 — 17 мая 1536, Лондон, Королевство Англия) — придворный короля Англии Генриха VIII, один из приближённых королевы Анны Болейн. Некоторое время считался одним из ближайших друзей короля, получил от него множество выгодных должностей и пожалований. Был обвинён в прелюбодеянии с королевой вместе с братом Анны Джорджем и несколькими другими придворными. Свою вину не признал, но всё же был приговорён к смерти за государственную измену и обезглавлен.

Происхождение 
Генри Норрис принадлежал к старинному рыцарскому роду. Его предок Ричард де Норрис из Спика в Ланкашире был поваром королевы Элеоноры Прованской, жены Генриха III, и в 1267 году получил от неё поместье Окхолт в Беркшире, приносившее годовой доход в 40 фунтов. В конце XIV века один из младших членов семьи обосновался в Окхолте. Его правнук Джон Норрис (умер в 1467 году) был приближённым Генриха VI и Эдуарда IV, шерифом Беркшира и Оксфордшира; второй сын Джона, Уильям, тоже занимал эту должность, участвовал в мятеже герцога Бекингема в 1483 году, позже примкнул к Генриху Тюдору и помог ему захватить корону. Первым браком Уильям был женат на Изабель Ингольдесторп, вдове Джона Невилла, 1-го маркиза Монтегю. Второй его женой стала дочь Джона де Вера, 12-го графа Оксфорда, родившая сыновей Эдуарда и Ричарда. Долгое время было принято считать Генри Норриса сыном Эдуарда от брака с Фридесвидой Ловел, дочерью Джона Ловела, 8-го барона Ловела из Тичмарша, и сестрой Фрэнсиса, 1-го виконта Ловела; последний в 1487 году поддержал самозванца Ламберта Симнела, но потерпел поражение при Стоук-Филд, причём Уильям Норрис тоже там сражался, но на стороне Тюдоров. Однако современные историки считают, что скорее всего отцом Генри был второй сын Уильяма, Ричард, женатый на неизвестной женщине.

</center>

Биография 
Точная дата рождения Генри Норриса неизвестна. По-видимому, он появился на свет до 1500 года. С молодых лет Норрис жил при королевском дворе, где стал близким другом Генриха VIII. Он прислуживал королю в опочивальне и получил от него, начиная с 1515 года, множество почётных и выгодных должностей. 8 июня 1515 года Генри был назначен хранителем парка Фоули-Джон, 28 января 1518/19 года — бейлифом Юэлма в Оксфордшире, в 1523 году — управляющим Уотлингтона и хранителем парка Лэнгли в Бакингемшире. Кроме того, Норрис был хранителем королевского кошелька, а с 1519 года получал ежегодную ренту в 50 марок. В 1520 году он присутствовал при встрече Генриха VIII с королём Франции Франциском I на Поле золотой парчи; в 1526 году сменил сэра Уильяма Комптона на посту «придворного у судна» и возглавил дворян, обслуживавших короля в его личных покоях. Тогда же Норрис стал офицером ордена Подвязки, обязанным на всех церемониях ордена нести перед королём чёрный жезл. Существует мнение, что в этот период он был ближайшим другом Генриха VIII.

Благодаря близости к монаршей особе росло влияние Норриса. До определённого момента он поддерживал хорошие отношения с кардиналом Томасом Уолси — канцлером и вторым по могуществу человеком в Англии. Кардинал в письме от 5 июля 1528 года рекомендовал королю повысить Норриса в должности; однако, по-видимому, он это сделал скорее для того, чтобы расположить «придворного у судна» к себе, чем из расчёта, что рекомендацию выполнят. Норрис в эти годы уже был близким другом Анны Болейн — фаворитки Генриха VIII, стремившейся стать новой королевой. Историки считают его главой придворной «партии», поддерживавшей притязания Болейн на высокий статус. Уолси не мог или не хотел добиться от папы римского развода для короля и Екатерины Арагонской. Поэтому он стал для Болейн и Норриса врагом, и в 1529 году те добились его отставки. 25 октября 1529 года Норрис присутствовал при сдаче кардиналом Большой печати; он сопровождал Генриха VIII, Анну Болейн и её мать при осмотре конфискованных владений Уолси.

В том же году Норрис получил от короля ежегодную пенсию в 100 фунтов из доходов Уинчестерской епархии. В 1531 году он был назначен камергером Северного Уэльса, в 1534 — констеблем замка Бомарис, в 1535 — констеблем Уоллингфорда. Тогда же сэр Генри получил ряд поместий, которыми владел казнённый за измену Томас Мор. Анна Болейн к тому моменту стала новой женой короля, но уже к 1536 году Генриху VIII оказался в тягость и этот брак: Анна не смогла родить сына, появилась новая фаворитка — Джейн Сеймур. Чтобы освободить монарха для третьей женитьбы либо для того, чтобы расправиться со своими политическими противниками, одна из придворных фракций организовала дело о государственной измене, фигурантами которого стали королева и ряд её друзей, включая Норриса.

30 апреля 1536 года произошла публичная ссора между королевой и Норрисом. Анна в присутствии других придворных обвинила сэра Генри в том, что тот хочет на ней жениться, «если с королём случится несчастье». Норрис всё отрицал, но при дворе начали распространяться слухи. В тот же день был арестован придворный музыкант Марк Смитон. Под пыткой он рассказал, что королева состоит в любовной связи с ним, а также с собственным братом Джорджем Болейном, виконтом Рочфордом, , Уильямом Бреретоном и Генри Норрисом. Последний 1 мая присутствовал на турнире в Гринвиче. После турнира король встретился с ним, лично допросил и предложил во всём признаться; сразу после этого Норриса арестовали и увезли в Тауэр. Как человека благородного происхождения, его не пытали. Норрис отрицал свою вину и на допросах, и в суде, который состоялся в Вестминстерском дворце 12 мая.

Вместе с сэром Генри судили Смитона, Бреретона и Уэстона (Джордж Болейн и Анна спустя три дня предстали перед судом пэров). Согласно обвинительному акту, сэр Генри домогался до королевы в Вестминстере 6 октября 1533 года, имел с ней связь 12 октября в Вестминстере и в ноябре в Гринвиче; были и общие формулировки о прелюбодеяниях в разное время и в разных местах. Историки констатируют, что обвинители подобрали не самые удачные даты: 7 сентября 1533 года Анна родила дочь и после этого долго восстанавливалась. Однако подсудимые всё равно были обречены. Коллегия присяжных состояла либо из представителей короля, заинтересованного в обвинительном приговоре, либо из людей, настроенных враждебно к Болейнам; обвиняемые не имели защитников, до заседания не были знакомы с подробностями дела и доказательствами прокуроров, так что должны были импровизировать. Все они заявили о своей невиновности (только Смитон признал себя виновным в одном пункте). Однако их признали виновными в государственной измене и приговорили к смерти — повешению, потрошению и четвертованию. Король в качестве особой милости заменил эту жестокую казнь на простое отсечение головы.

17 мая Норрис, Смитон, Уэстон, Бреретон и приговорённый позже Болейн были обезглавлены. Их тела похоронили на церковном кладбище Тауэра.

Историки отмечают, что нет причин считать Норриса любовником королевы Анны. Обвинение против него явно было сфабриковано; к тому же сэр Генри, опытный придворный, хорошо знавший Генриха VIII, наверняка понимал, что любовная связь с королевой смертельно опасна. Дочь Анны Болейн, королева Елизавета, хранила добрую память о Норрисе как о человеке, умершем «за благородное дело» и до конца защищавшем невиновность её матери.

Семья 
Генри Норрис был женат на Мэри Файнс, дочери Томаса Файнса, 8-го барона Дакра, и Энн Буршье. В этом браке родились трое детей:

 Эдуард Норрис (1524—1529);
 Генри Норрис (около 1525—1601), 1-й барон Норрис из Рикота;
 Мэри Норрис (1526—1570), жена сэра Джорджа Кэрью и сэра Артура Чампернауна.

Известно, что накануне ареста сэр Генри думал о втором браке, с Маргарет Шелтон, дочерью сэра Джона Шелтоны и Анны Болейн-старшей (двоюродной сестрой королевы).

В культуре 
Генри Норрис стал одним из персонажей исторического романа «Волчий зал» Хилари Мэнтел и снятого по нему мини-сериала. Здесь его играет Люк Робертс. В телесериале «Тюдоры» сэра Генри сыграл Стивен Хоган.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
  in JSTOR

Ссылки 

Обезглавленные
Казнённые за государственную измену Англии
Казнённые при Генрихе VIII